The New Avengers est l'un des titres anglais de la série Chapeau melon et bottes de cuir ;
 The New Avengers est le titre d'une série de comic books mettant en scène les Nouveaux Vengeurs.